Энтони Эрвин Рэндольф-младший (; род. 15 июля 1989, Вурцбах, Тюрингия, ФРГ) — американский и словенский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Реал Мадрид» и сборную Словении. Выбран на драфте НБА 2008 года под 14-м номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранние годы 
Энтони Рэндольф-младший родился в семье Энтони и Кристал Рэндольф в немецком городе Вурцбах, где его родители проходили армейскую службу. После года в Германии семья переехала в Пасадину (штат Калифорния), где прошла большая часть детства Рэндольфа. Он посещал начальную и среднюю школу в Пасадене, там же пошёл в старшую школу, затем перевёлся в Норт-Литл-Рок в Арканзасе и наконец два последних года он проучился в старшей школе Вудро Уилсона в Далласе (штат Техас). В старшей школе Рэндольф играл на всех баскетбольных позициях, хотя поначалу при отличных физических данных не отличался значительным игровым мастерством. В выпускном классе он был лучшим игроком школьной команды, в среднем за игру школьного чемпионата набирал 25,8 очков и делал 12,6 подборов, однако не смог вывести команду в плей-офф чемпионата штата. Также в выпускном классе Рэндольф был включён в четвёртую сборную лучших игроков школьного чемпионата по версии журнала Parade и в первую сборную лучших игроков своего региона по версии Dallas Morning News.

Колледж 
После окончания школы в 2007 году Рэндольф поступил в Университет штата Луизиана. Он провёл один сезон в студенческом баскетболе, набирая в среднем за игру 15,6 очков, делая 8,5 подборов и 2,3 блокшота. Сезон 2007—2008 университетская команда провалила, выиграв лишь 13 игр при 18 поражениях. По окончании сезона тренер Джон Брэйди был уволен. Весной 2008 года Рэндольф выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги: 2017/2018
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016
  Обладатель Кубка Испании (2): 2017, 2020
  Серебряный призёр Кубка Испании: 2019

Сборная Словении 
  Чемпион Европы: 2017

Сборная США 
  Бронзовый призёр Панамериканских игр: 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте ESPN
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки сборной Словении по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу